kapa, a föld megművelésére szolgáló eszköz
 kapa, bennszülött hawaiiak által készített szövet
 Kapa, település Burkina Fasóban
Kapa a következő személyek bece- vagy művészneve:
 Robert Capa (1913–1954) fotográfus
 Fazekas László (1947) olimpiai bajnok labdarúgó
 Mucsi Zoltán (1957) Jászai Mari-díjas színész